Il singolare del Bausch & Lomb Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Mary Pierce era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Conchita Martínez.

Monica Seles ha battuto in finale 6–2, 6–3 Ruxandra Dragomir.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Bausch & Lomb Championships 1999